Jacob Hugo Une Larsson, född 8 april 1994, är en svensk fotbollsspelare som spelar för grekiska Panetolikos, på lån från Djurgårdens IF.

Karriär
Une Larssons moderklubb är IF Brommapojkarna. Han debuterade för seniorlaget i Superettan den 22 oktober 2011 i en 3–1-hemmavinst mot Ljungskile SK.

I början av juli 2015 värvades Une Larsson av den allsvenska klubben Djurgårdens IF med upplägget att spela ut kontraktet med Brommapojkarna och därefter gällde ett treårskontrakt med Djurgården från och med säsongen 2016. Den 4 april 2018 förlängde Une Larsson sitt kontrakt i DIF fram över säsongen 2021. Säsongen 2019 vann Une Larsson SM-guld med Djurgårdens IF och var ordinarie hela säsongen och belönades med en plats i landslaget under januariturnén. Den 9 april 2021 förlängde han sitt kontrakt i Djurgården fram över säsongen 2024.

I januari 2022 lånades Une Larsson ut till grekiska Panetolikos på ett låneavtal fram till sommaren 2023 och han gjorde sin debut den andra februari 2022 när han blev inbytt i 78:de minuten mot Olympiakos FC.

Referenser 

Jacob Une Larsson på fotbolltransfers.com
Jacob Une Larsson på dif.se

Noter

Svenska fotbollsspelare
Svenska landslagsspelare i fotboll
Spelare i IF Brommapojkarna
Spelare i Djurgårdens IF Fotboll
Spelare i Panetolikos
Spelare i Superettan
Spelare i Fotbollsallsvenskan
Tävlande vid olympiska sommarspelen 2016 från Sverige
Tävlande i fotboll vid olympiska sommarspelen 2016
Födda 1994
Levande personer
Män
Idrottare från Stockholm
Svenska mästare i fotboll
Svenska idrottare under 2000-talet